— древняя школа дзюдзюцу, классическое боевое искусство Японии, основанное в XVIII веке мастером по имени Иванага Масамицу.

История 

Школа Сингэцу Мусо Янаги-рю была основана в XVIII веке (приблизительно в 1754 году) мастером по имени . В программу обучения Сингэцу Мусо Янаги-рю вошли техники бодзюцу, дзюдзюцу, кэндзюцу, нагинатадзюцу, а также иные дисциплины.

Иванага Гэнносукэ Масамицу, позже получивший имя , деревенский самурай из местечка  провинции Хидзэн, родился 5 марта 1726 года. С малых лет, по настоянию своего отца , мастера Ягю Синкагэ-рю кэндзюцу, он учился искусству меча Ягю. В возрасте 17-и лет он вошёл в клан самураев Набэсима, где обучался традициям Ёсин-рю дзюдзюцу. В 1746 году он прошёл воинскую подготовку в  у , мастера Такаги-рю дзюдзюцу. В 1753 году Масамицу получил мэнкё кайдэн школ Такаги-рю и Кукисин-рю бодзюцу, и позже был вынужден вернуться домой из-за смертельной болезни отца.

На сегодняшний день существуют две ветви школы, которые расположены в городе Амагасаки. По состоянию на 2009 год одну из ветвей Сингэцу Мусо Янаги-рю возглавляет семья Иванага. Текущим, 12-м сокэ является , который в 1993 году получил прямую передачу от . Вторую ветвь возглавляет  ханси 8 дан Дай Ниппон Бутокукай, который получил прямую передачу и мэнкё кайдэн от 9-о сокэ школы .

Сама школа входит в состав организации Нихон Кобудо Кёкай.

Этимология 

Происхождение названия школы толком не ясно, поскольку источники, которые могли бы пролить свет на этот вопрос, были утрачены в 12-м году эры Тайсё (1923 год) во время Великого землетрясения в Канто.

  — букв. «новая луна»;
  — «отсутствие мыслей», подразумевает сердце [последователя школы], освободившееся от суетных мыслей и находящееся в состоянии  — полной отрешённости;
  — «ива», предположительно с тем же значением, что и у школы Ёсин-рю;
  — «школа», «стиль» в контексте боевых искусств.

Программа обучения 

Школа Сингэцу Мусо Янаги-рю является сого будзюцу, то есть комплексной школой боевых искусств. Она включает в себя изучение техник бодзюцу, дзюдзюцу, кэндзюцу, яридзюцу, кусаригамадзюцу и дзюттэдзюцу.

Дзюдзюцу школы включает в себя , ,  и .

Уровни обучения 

Уровни обучения стиля Сингэцу Мусо Янаги-рю подразделяются на:

  — начальный уровень;
  — средний уровень;
 ;
  — глубинная передача;
  — полная передача;

Генеалогия 

Линия передачи традиций школы Сингэцу Мусо Янаги-рю выглядит следующим образом:

 Иванага Масамицу, основатель;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Сингэцу Мусо Янаги-рю 
 

Боевые искусства Японии